A Societas Rosicruciana in Anglia (S.R.I.A) é uma ordem inciática fundada em Londres (Inglaterra), em 1867.

A  S.R.I.A. foi fundada por Robert Wentworth Little, que foi o "Magus Supremus" da organização, até sua morte, em 1878.

O objectivo da Ordem é o estudo aprofundado dos conceitos rosacruzes e para pertencer à mesma o candidato tem que declarar-se cristão, além de ostentar o grau de mestre maçon.

A ela pertenceram os destacados esoteristas europeus:
 William Robert Woodman
 Eliphas Lévi (Alphonse Louis Constant)
 William Wynn Westcott
 Samuel Liddell MacGregor Mathers
 Arthur Edward Waite

Bibliografia
 
 
 
 McIntosh, Christopher. Os mistérios da Rosa-Cruz. São Paulo: Ibrasa,1987.

Esoterismo
Ocultismo
Rosacrucianismo
Organizações maçónicas